

Toponymie

États-Unis 
 deux comtés portent le nom de  () ;
 Laurens, ville siège du comté de Laurens, dans l'État de Caroline du Sud ;
 Laurens, localité du comté de Pocahontas, dans l'État de l'Iowa ;
 deux localités du comté d'Otsego, dans l'État de New York :
 la petite ville de Laurens, ayant le statut de  ;
 le village de Laurens, ayant le statut de , et dont le territoire est enclavé dans celui de la ville ;

France 
 Laurens, commune du département de l'Hérault ;

Patronyme 

 Aimé Laurens, (1794-1867), homme politique français ;
 André Laurens, conseiller général (PS) du canton de Mézel (Alpes-de-Haute-Provence).
 Camille Laurens (1957-), écrivaine.
 Guillemette Laurens (1957-), mezzo-soprano baroque française.
 Henri Laurens (1885-1954), artiste français
  (1724–1792), l'un des pères de la nation américaine avec Benjamin Franklin et John Adams 
 Henry Laurens (1954-), historien français
 Henri Pierre Laurens (1861-1933), l'éditeur français et le vulgarisateur de l'art, le chef de la maison d'édition Henri Laurens à Paris
 Jean-Joseph Bonaventure Laurens (1801 - 1890), artiste français
 Jean-Paul Laurens (1838-1921), artiste peintre français
 Jean-Pierre Laurens (1875-1932), artiste peintre français. (époux d'Yvonne Diéterle-Laurens et fils de Jean-Paul Laurens)
 John Laurens (1754-1782), militaire durant la guerre d'indépendance des États-Unis, fils de  (1724–1792).
 Jules Laurens (1825-1901), peintre français
 Marcel Laurens (1952-), coureur cycliste belge
 Paul Albert Laurens (1870-1934), artiste peintre français. (fils de Jean-Paul Laurens)
 Paul Otchakovsky-Laurens (1944-2018), éditeur français.
 Pierre Laurens (1931-), universitaire et latiniste français
 Pierre du Laurens (vers 1618-1705), religieux et évêque français
 Rose Laurens (1953-2018) est une chanteuse française
Yvonne Diéterle-Laurens (1882-1974), sculptrice et peintre française. (épouse de Jean-Pierre Laurens)
Famille Laurens :
 Camille Laurens (1906-1979), homme politique français
 Robert Laurens, sénateur de l'Aveyron de 1959 à 1971

Prénom 
 
Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français